Codex Regius steht für folgende Handschriften:

 Codex Regius (Neues Testament) (Unzial 019), griechische Handschrift des Neuen Testaments, die auf das 8. Jahrhundert datiert wird
 Codex Regius (Edda), altnordische Pergament-Handschrift aus dem späten 13. Jahrhundert